Національний олімпійський комітет Литви був створений 1924 року і тоді ж збірна цієї країни взяла участь у VIII літніх Олімпійських іграх у Парижі. З 1952 року Литва брала участь в Олімпіадах у складі команди СРСР.

Медалі

Медалі за видом спорту

Джерела 

 Статистика на Sports-reference.com  
 Литва на офіційному сайті Олімпійського руху